Blockbuster  o superproducció, producte cultural que assoleix un èxit important
 Blockbuster (empresa), o Blockbuster Video, franquícia estatunidenca de videoclubs, especialitzada en el lloguer de films i videojocs
 Blockbuster (sèrie de televisió), sèrie de televisió de comèdia estatunidenca creada per Vanessa Ramos basada en la marca Blockbuster